Cedron může znamenat:

 Nachal Kidron (Cedron), potok v Jeruzalémě
 Cedron (přítok Jizerky), potok v okrese Semily
 Smutná, přítok Lužnice, v horním toku nazývaná Cedron, potok v okrese Tábor
 Cedron (přítok Redy) (?)
 Cendron (přítok Zadrny), potok v Dolnoslezském vojvodství v Polsku, přítok Zadrny
 Cendron (přítok Posny), potok tekoucí přes Vambeřice v Dolnoslezském vojvodství v Polsku, přítok Posny